Чемпионат Нидерландов по футболу 1890/91 () — 3-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие пять команд.

Чемпионом стал клуб ХВВ Ден Хааг из Гааги.

Турнирная таблица

Источники 

Футбол в Европе в 1890 году
Футбол в Европе в 1891 году
Спорт в Нидерландах в 1890 году
1891 год в Нидерландах